Senji steht für:

 alternative Namensform der Stadt Gingee im Distrikt Viluppuram des indischen Bundesstaats Tamil Nadu, siehe Gingee
 alternative Namensform des Gingee-Flusses im indischen Bundesstaat Tamil Nadu, siehe Gingee (Fluss)
 Dorf im Distrikt Tiruvallur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu, siehe Senji (Tiruvallur)

Siehe auch:
 Senj